Фрейн (, , ) и Фрёйн () — английская, голландская  и чешская фамилия. Известные носители:

 Фрейн, Джеймс (род. 1968) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Фрейн, Иосиф Франц (1845—1903) — чешский ботаник.
 Фрейн, Майкл (род. 1933) — английский журналист, писатель, драматург, переводчик.
 Фрёйн, Роберт Якобус (1823—1899) — нидерландский историк и педагог.
 Фрейн, Стив (род. 1982) — британский иллюзионист.
 Фрейн, Хенри (род. 1990) — австралийский легкоатлет.